Чемпіонат Австрії 1972—1973 () — 62-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Третій титул чемпіона Австрії здобув Ваккер (Інсбрук).

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1973
Австрія
Австрія
1972 в австрійському спорті
1973 в австрійському спорті